El término «Girl» (chica, en inglés) - o su plural «Girls», así como «The Girl» o «The Girls» - puede referirse a:

Cine y televisión 
 Girl (1998), película protagonizada por Dominique Swain.
 The Girl (1987), película dirigida por Arne Mattsson.
 The Girl (2000), película dirigida por Sande Zeig.
 The Girl (2012), película protagonizada por Abbie Cornish.

Música 
Agrupaciones
 Girl, banda de rock band, de Inglaterra.
Álbumes
 Girl (1997), álbum de Dannii Minogue.
 Girl (2001), álbum de Eskimo Joe.
 The Girl (2012), álbum de Charlotte Perrelli.
Canciones
 Girl (1965), canción de The Beatles.
 Girl (2005), canción de Beck.
 Girl (n/d), canción de Destiny's Child.